Кра́сный Октя́брь — посёлок Лубновского сельсовета Липецкого района Липецкой области.

География 
Стоит в верховье реки Лубны.

История 
Возник как сельскохозяйственное товарищество в 1923 году. По переписи населения 1926 года, тогда здесь проживал 71 человек .

Название — в честь Октябрьской революции.

Население

Примечания 

Населённые пункты Липецкого района